Andonow oder Andonov  (kyrillisch Андонов) bzw. Andonwa oder Andonova ist der Familienname folgender Personen:

 Atanas Andonow (* 1955), bulgarischer Zehnkämpfer
 Bojidar Andonov (* 1954), orthodoxer Theologe
 Georgi Andonow (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Iwajlo Andonow (* 1967), bulgarischer Fußballspieler

 Ljudmila Andonowa (* 1960), bulgarische Hochspringerin
 Malena Andonowa (* 1957), bulgarische Leichtathletin
 Marija Panajotowa Andonowa (* 1982), bulgarische Sängerin, siehe Marija (Sängerin)
 Metodi Andonow (1932–1974), bulgarischer Regisseur
 Nataša Andonova (* 1993), mazedonische Fußballspielerin
 Nikol Andonowa (* 2000), bulgarische Leichtathletin
 Petar Andonow (* 1961), bulgarischer Diplomat
 Sijche Andonova (* 1992), mazedonische Fußballspielerin
 Totju Andonow (* 1958), bulgarischer Ringer

Siehe auch:
 Antonow